Campionatul European de Scrimă din 2015 s-a desfășurat în perioada 5-11 iunie la Centrul de convenții și muzică de la Montreux, pe Lacul Geneva, în Elveția. Este primul campionat international de scrimă organizată de această țară de la Campionatul Mondial de Scrimă din 1998 de la La Chaux-de-Fonds. Rezultatele contează pentru calificarea la Jocurile Olimpice de vară din 2016.

Program

Medaliați

Masculin

Feminin

Clasament pe medalii
Legendă
 Țara gazdă
 România

Rezultate

Masculin

Spadă individual
97 de trăgători din 27 de țări au luat parte la proba. România a fost reprezentată de patru spadasini: Adrian Pop, Adrian Szilagyi și Andrei Timoce din CS Satu Mare, iar Otto Tardi din CSM Oradea.

Floretă individual
72 de trăgători din 25 de țări au luat parte la proba. România și Republica Moldova au fost reprezentate fiecare de un floretist, respectiv Radu Dărăban, din CSM Cluj, și Eugeniu Vadaniuc, din Școala de Scrimă Chișinău.

Sabie individual
51 de trăgători din 21 de țări au luat parte la proba. România a fost reprezentată de patru sabreri: Alin Badea din CSA Steaua București, iar Tiberiu Dolniceanu, Ciprian Gălățanu și Iulian Teodosiu, din CS Dinamo.

Spadă pe echipe
Nouăsprezece țări au participat la proba.

Floretă pe echipe
Douăsprezece țări au participat la proba.

Sabie pe echipe
Douăsprezece țări au participat la proba.

Feminin

Spadă individual
77 de trăgătore din 27 de țări au luat parte la proba. România a fost reprezentată de patru spadasine: Ana Maria Brânză, Simona Gherman și Simona Pop, din CSA Steaua București, iar Loredana Dinu, din CS Dimano.

Floretă individual
44 de trăgătore din 18 de țări au luat parte la proba. România a fost reprezentată de trei floretiste: Ana Boldor din CSU Timișoara iar Maria Boldor și Mălina Călugăreanu, amândouă din CSA Steaua București. Republica Moldova a trimis-o pe Anastasia Turcan, din Școala de Scrimă Chișinău.

Sabie individual
53 de trăgătore din 20 de țări au participat. România și Republica Moldova au fost reprezentate fiecare de o sabreră, respectiv Bianca Pascu, din CS Dinamo București, și Aliona Jelachi, din Școala de Scrimă Chișinău.

Spadă pe echipe
Paisprezece țări au participat la probă.

Floretă pe echipe
Opt țări au participat la proba.

Sabie pe echipe
Unsprezece țări au participat la proba.

Referințe

Legături externe
 www.fencingeuro2015.com, site-ul oficial
 Rezultate live  pe fencingworldwide.com

2015
2015 în scrimă
Evenimente sportive în 2015
Competiții de scrimă în Elveția